Esterházy Miklós (1582–1645), galántai gróf, nádor, családja fraknói ágának őse
Esterházy Miklós (1632–1669), galántai gróf, bujáki várkapitány, főispán
Esterházy Miklós (1711–1764), galántai gróf, császári és királyi kamarás, tanácsos, koronaőr, főispán
Esterházy Miklós (1775–1856), galántai gróf, császári és királyi kamarás, tanácsos
Esterházy Miklós (1765–1833), galántai herceg, táborszernagy, főispán, császári és királyi kamarás
Esterházy Miklós (1817–1894), herceg, zeneszerző
Esterházy Miklós (1869–1920) magyar nagybirtokos, főrend, Sopron vármegye örökös főispánja
Esterházy Miklós (1987–), író

Hasonló nevűek
Esterházy Miklós Antal (1655–1695), galántai gróf, tinnini címzetes püspök, királyi tanácsos
Esterházy Miklós József (1714–1790) (Fényes Miklós), galántai herceg, császári és királyi tábornok
Esterházy Bálint Miklós (1740–1806), galántai gróf, a francia hadsereg tábornoka, huszárezred-tulajdonos
Esterházy Miklós János (1775–1856), galántai gróf, Esterházy János főispán fia
Esterházy Miklós Ferenc (1804–?), galántai gróf, kerületi táblai ülnök
Esterházy Kázmér Miklós (1805–1870), galántai gróf, császári és királyi kamarás, a dárdai uradalom birtokosa
Esterházy Miklós József (1839–1897), tatai gróf, sportember és művészetpártoló
Esterházy Miklós Móric (1855–1925), galántai gróf, császári és királyi kamarás, főrendiházi tag